Stor-Häggsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Häggsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (51 ha)
Stor-Häggsjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (20,1 ha)

Se även
Häggsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn